Johann Strebel ist der Name folgender Personen:

* Johann Siegmund Strebel (1700–1764), deutscher Archivar
 Johann Valentin Strebel (1801–1881), deutscher Pfarrer, Pädagoge und Musiker 

Siehe auch:

 Johannes Strebel (1832–1909), deutscher Orgelbauer